Чёрная метка (фильм, 2002) () — американский фильм 2002 года Кейт Снайдер.
 Чёрная метка (фильм, 2003) () — азербайджанский фильм 2003 года Вагифа Мустафаева.
 Чёрная метка (телесериал) () — американский телесериал 2007 года.
 Чёрная метка (телесериал, 2010) — российский телесериал 2010 года.
 Чёрная метка (телесериал, 2011) — российский четырёхсерийный телесериал 2011 года.